Juan Bosch puede referirse a:
 Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano;
 Joan Bosch Palau, director de cine y guionista español.